Rivadavia (Mendoza), een plaats in de Argentijnse provincie Mendoza
Rivadavia (Salta), een plaats in de Argentijnse provincie Salta
Rivadavia (San Juan), een plaats in de Argentijnse provincie San Juan
Rivadavia (departement van Mendoza), een departement van de Argentijnse provincie Mendoza
Rivadavia (departement van Salta), een departement van de Argentijnse provincie Salta
Rivadavia (departement van San Juan), een departement van de Argentijnse provincie San Juan
Rivadavia (departement van Santiago del Estero), een departement van de Argentijnse provincie Santiago del Estero
Rivadavia (partido), een partido van de Argentijnse provincie Buenos Aires